Le tournoi Open des îles Caïmans 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Open des îles Caïmans qui se déroule du 5 au 10 mai 2009 à Grand Cayman. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Series Silver 30 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées et une joueuse invitée Marlene West. 

En finale, la championne du monde et  mondiale Nicol David remporte ce premier Open des îles Caïmans en s'imposant face à Natalie Grainger.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des îles Caïmans

Liens externes 

Open des îles Caïmans
Squash en 2009
Sport en mai 2009